Филип Колшрајбер (; 16. октобар 1983) немачки је тенисер који је свој најбољи пласман у синглу достигао 30. јула 2012. када је заузимао 16. место на АТП листи.

Биографија 
Рођен је 16. октобра 1983. године у Аугзбургу.

АТП финала

Појединачно: 18 (8:10)

Парови: 10 (7:3)

Остала финала

Тимска такмичења: 3 (1:2)

Референце

Спољашње везе 

 Филип Колшрајбер на сајту АТП 
 Филип Колшрајбер  на сајту ИТФ 
 Филип Колшрајбер на сајту Дејвис купа 

Рођени 1983.
Немачки тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Немачки олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.